Hirtenfeld bezeichnet:

 das griechisch-orthodoxe Hirtenfeld in Bait Sahur bei Bethlehem, siehe Bait Sahur#Hirtenfelder mit orthodoxem Kloster (Der er-Ra'wat)
 das römisch-katholische Hirtenfeld in Bait Sahur bei Bethlehem, siehe Bait Sahur#Hirtenfelder der Franziskaner (Der es-Siar)
 Hirtenfeld (Gemeinde Nestelbach bei Graz), Ortschaft der Gemeinde Nestelbach bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Jaromir Hirtenfeld (1816–1872), österreichischer Militärschriftsteller